Leij kan verwijzen naar meerdere riviertjes in Noord-Brabant:

Broekleij - riviertje ten zuiden, oosten en noorden van Helvoirt dat uitkomt in het Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen
Diepeleij - riviertje dat uitkomt in de Zandleij
Hultensche Leij - riviertje dat uitkomt in de Grote Lei
Nieuwe Leij - riviertje ten zuiden van Tilburg dat overgaat in de Voorste Stroom
Oude Leij (Goirle) - riviertje dat parallel loopt aan de Nieuwe Leij
Poppelsche Leij - riviertje dat overgaat in de Nieuwe Leij
Roomleij - riviertje dat uitkomt in de Zandleij
Rovertse Leij - riviertje dat overgaat in de Nieuwe Leij
Verbindingsleij - waterverbinding tussen de Broekleij en de Zandleij
Zandkantse Leij - vertakking van de Zandleij
Zandleij - riviertje ten noorden van Tilburg dat uitkomt in het Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen

Zie ook 
Lei (beek), een riviertje in Noord-Brabant dat overgaat in de Donge
Grote Lei, een beek in Noord-Brabant die overgaat in de Donge
Leie (rivier), een rivier in Noord-Frankrijk en Vlaanderen
Oude Leije, een dorp in de gemeente Leeuwarderadeel
Leijgraaf, een beek in het oosten van Noord-Brabant

Externe link 
  Waternamen Waterschap De Dommel